Japygidae är en familj av urinsekter. Japygidae ingår i överfamiljen Japygoidea, ordningen larvborstsvansar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Japygidae 72 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Larvborstsvansar
Japygidae